Натуральне число 2062
 2062 рік до нашої ери
 2062 рік нашої ери